Tuineje är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Tuineje ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Fuerteventura.

Terrängen runt Tuineje är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Tuineje.  Närmaste större samhälle är Pájara,  km nordväst om Tuineje. Trakten runt Tuineje består i huvudsak av gräsmarker. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna